Сальвемини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  
 Сальвемини, Джованни Франческо Мельчоре (1704 — 1791) — математик итальянского происхождения, уехавший сначала в Швейцарию (где взял имя Жан-Франсуа Сальвемини де Кастильон), затем в Нидерланды, а окончивший жизнь в Берлине.